Stig Lindström kan syfta på bland andra:

* Stig Lindström (1904–1975), svensk fäktare och militär
 Stig Lindström (1925–2006), svensk advokat och auditör